Cette page contient les pages d'homonymie de Ezekiel , Ézéchiel  et Ezequiel.

Ezekiel 

 Imoh Ezekiel, un footballeur nigérian ;
 Mordecai Ezekiel (1899-1974) un économiste américain ;
 Moses Ezekiel (1844-1917), un sculpteur américain.

Ezekiel (de l'hébreu  / Y'ḥez'qel) est un prénom masculin. 

Ezekiel peut aussi désigner :
 Ezekiel Sutton , un personnage fictif de la série télévisée américaine The Walking Dead ;
 EZ3kiel, un groupe d'électro-dub français ;
 Ézékiel, un catholicos de l'Église de l'Orient de 570 à 581 ;
 Ezekiel, de son vrai nom David Furtaen, un écrivain, auteur de Le temps des ombres ainsi que MJ de Grimoires et Tentacules, chaîne youtube rolliste ;
 EZEKIEL, une marque de prêt-à-porter américaine originaire de Los Angeles (Californie) ; elle est spécialisée dans les sports de glisse, en particulier le skateboard et le Longskate.

Ézéchiel 

Ézéchiel (de l'hébreu  / Y'ḥez'qel) est un prénom masculin. 

Ézéchiel peut désigner :
 Ézéchiel, un personnage biblique, prophète de l'Ancien Testament et saint chrétien (v. ), auteur du Livre d'Ézéchiel où l'on trouve les paraboles suivantes :
 Ézéchiel part avec ses effets,
 Ézéchiel se rase la tête ;
 Ézéchiel le Tragique, poète tragique juif () ;
 Ézéchiel, une pièce de théâtre d'Albert Cohen représentée pour la première fois en 1933.

Ezequiel 

Ezequiel (de l'hébreu  / Y'ḥez'qel) est un prénom masculin. 

Prénom hébraïque
Nom théophore